Kriminálka může být:

 kriminální policie nebo zkráceně kriminálka – část policie zabývající se vyšetřováním trestných činů
 Seriál s kriminální tematikou